Славенка () — село у складі Карабалицького району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр Славенського сільського округу.
 Славенка Дракулич (хорв. Slavenka Drakulić; 4 липня 1949, Рієка) — хорватська письменниця та журналістка.